Pierreville, commune française de la Manche ;
 Pierreville, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Pierreville, municipalité de la MRC de Nicolet-Yamaska, dans la région administrative du Centre-du-Québec, au Québec, au Canada.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France